Bukoba bezeichnet:

 Bukoba, eine Stadt in Tansania
 Bukoba (MC), ein Distrikt in Tansania
 Bukoba (Distrikt), ein Distrikt in Tansania
 Bukoba (Schiff),  eine Fähre auf dem Victoriasee in Ostafrika